Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de Australian Men's Hardcourt Championships) van 1998 werd gespeeld van 5 tot en met 11 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide